Midsommar kan avse:

 Midsommar – en högtid som firas nära sommarsolståndet, främst i norra Europa
 Midsommar (film, 2003) – en dansk-svensk långfilm från 2003, dansk titel Midsommer
 Midsommar (film, 2019) – en amerikansk-svensk skräckfilm från 2019 i regi av Ari Aster
 Midsommar (musikgrupp) – ett tidigare svenskt rockband
 Midsommar (pjäs) – ett drama från 1900 av August Strindberg
 Midsommar (ö) – en holme i Södra Björkfjärden i Mälaren

Se även
 Midsommarblomster –  en flerårig ört inom släktet nävor
 Midsommardagen – inom Svenska kyrkan en helgdag på midsommarveckoslutets lördag
 Midsommarkrans – en ringformad huvudbonad
 Midsommar i Sverige – en högtid som firas allmänt i Sverige
 Jensmäss – firas i Jämtland den 23 juni